Bedros ist die armenische Variante des Namens Peter.

Namensträger:
 Grégoire-Pierre Agagianian (Krikor Bedros Aghajanian; 1895–1971), Patriarch von Kilikien der armenisch-katholischen Kirche und Kurienkardinal der römischen Kirche
 Hagop Bedros II. Hovsepian († 1753), Patriarch von Kilikien der Armenisch-katholischen Kirche
 Hemaiag Bedros XVII. Guedikian (1905–1998), armenisch-katholischer Patriarch von Kilikien
 Iknadios Bedros XVI. Batanian (1899–1979), Patriarch von Kilikien der Armenisch-Katholischen Kirche
 Johannes Bedros XVIII. Kasparian (1927–2011), von 1982 bis 1998 Armenisch-Katholischer Patriarch von Kilikien und Armenier
 Nerses Bedros XIX. (1940–2015), Patriarch des armenisch-katholischen Patriarchats von Kilikien
 Bedros Tourian (1851–1872), Poet, Drehbuchautor und Schauspieler
 Bedros Keresteciyan (1840–1907), Linguist, Journalist, Übersetzer und Wörterbuchautor
 Abraham Bedros I. Ardzivian (1679–1749), der erste Patriarch von Kilikien der Armenisch-katholischen Kirche
 Bedros IV. Sarajian (1870–1940), 1940 „Katholikos des Großen Hauses von Kilikien“ der Armenischen Apostolischen Kirche